Francja:
 Hagenbach – gmina

Niemcy:
 Hagenbach – dzielnica Bad Friedrichshall
 Hagenbach – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim
 Hagenbach – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim
 Hagenbach – rzeka, dopływ Kleuterbach
 Hagenbach – rzeka, dopływ Nahe